Termin -{SIP}- ima više značenja.
 Novi Sip, naselje
 SIP (protokol), mrežni protokol
 SIP (softvar), oruđe koje generiše C++ interfejs kod za programski jezik Piton